Friedman ist ein englischer Familienname.

Namensträger

A 
 Adam Friedman (* 1981 oder 1982), US-amerikanischer Pokerspieler
 Adena Friedman (* 1969), US-amerikanische Geschäftsfrau
 Alexander Soscha Friedman (1897–1943), polnischer, orthodoxer Jude und Rabbiner, Erzieher, Journalist und Talmud-Gelehrter
 Avner Friedman (* 1932), israelisch-amerikanischer Mathematiker

B 
 Batya Friedman (* 1957), US-amerikanische Informationswissenschaftlerin

 Bruce Jay Friedman (1930–2020), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor

C 
 Carl Friedman (Carolina Klop; * 1952), niederländische Schriftstellerin
 Celia S. Friedman (* 1957), US-amerikanische Schriftstellerin
 Cynthia Barcomi Friedman (* 1963), US-amerikanische Konditorin und Unternehmerin

D 
 Dan Friedman (* 1947), US-amerikanischer Ökonom
 Daniel Friedman (1916–2011), US-amerikanischer Jurist, Bundesrichter

 Debbie Friedman (1951–2011), US-amerikanische Singer-Songwriterin und Interpretin jüdischer religiöser Texte
 Dennis Friedman (1924–2014), britischer Psychologe
 Don Friedman (1935–2016), US-amerikanischer Jazzpianist

E 
 Elizebeth Friedman (1892–1980), US-amerikanische Kryptoanalytikerin
 Emil Friedman Kossuth (1908–2002), tschechischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Eric Friedman (* 1984), US-amerikanischer Gitarrist
 Erick Friedman (1939–2004), amerikanischer Violinist und Musikpädagoge

F 
 Fanny Friedman (* 1926), Ärztin und Politikerin in Eswatini
 Fred Friedman (1926–2008), US-amerikanischer Jurist

G 
 George Friedman (* 1949), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Gerald M. Friedman (1921–2011), US-amerikanischer Geologe
 Greta Zimmer Friedman (1924–2016), österreichische Emigrantin aus dem Dritten Reich, Foto-Ikone

H 
 Harold L. Friedman (1923–2005), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer

 Henryk Friedman (1903–1942), polnischer Schachspieler
 Herbert Friedman (1916–2000), US-amerikanischer Physiker

I 
 Ignaz Friedman (1882–1948), polnischer Pianist und Komponist
 Irving Friedman (1903–1981),  US-amerikanischer Jazzmusiker

J 
 Jack Friedman (1939–2010), US-amerikanischer Unternehmer
 Jeffrey Friedman (* 1951), US-amerikanischer Dokumentarfilmer und Filmproduzent
 Jeffrey M. Friedman (* 1954), US-amerikanischer Molekulargenetiker
 Jena Friedman, US-amerikanische Comedian und Drehbuchautorin
 Jerome Isaac Friedman (* 1930), US-amerikanischer Physiker
 Jonathan C. Friedman (* 1966), US-amerikanischer Historiker
 Josh Friedman (* 1967), US-amerikanischer Drehbuchautor und TV-Produzent

K 
 Kim Friedman (* 1949), US-amerikanischer Theaterproduzent, Fernsehproduzent und Fernsehregisseur
 Kinky Friedman (* 1944), US-amerikanischer Countrymusiker, Autor und Politiker

L 
 Leonard Friedman (1930–1994), britischer Violinist
 Leopold Arje Friedman, Geburtsname von Leopold Lahola (1918–1968), slowakischer Autor und Regisseur

M 

 Marty Friedman (Martin Adam Friedman; * 1962), US-amerikanischer Gitarrist

 Max Paul Friedman, US-amerikanischer Historiker
 Maxwell Jacob Friedman (Maxwell Tyler Friedman; * 1996), US-amerikanischer Wrestler
 Meyer Friedman (1910–2001), US-amerikanischer Mediziner

 Michel Friedman (* 1956), deutscher Fernsehmoderator und Rechtsanwalt
 Mildred Friedman (1929–2014), US-amerikanische Museumskuratorin
 Milton Friedman (1912–2006), US-amerikanischer Ökonom
 Moishe Friedman (* 1972), US-amerikanischer Antizionist
 Mordechai Schlomo Friedman (1891–1971), US-amerikanischer Rabbiner

N 
 Nat Friedman (* 1977), US-amerikanischer Informatiker

O 
 Oscar Friedman, US-amerikanischer Mobster

P 
 Patri Friedman (* 1976), US-amerikanischer Anarchokapitalist
 Perry Friedman (1935–1995), kanadischer Musiker

 Philip Friedman (auch Filip Friedman; 1901–1960), polnisch-amerikanischer Historiker
 Prahlad Friedman (* 1978), US-amerikanischer Pokerspieler und Rapper

R 
 Renée Friedman, US-amerikanische Ägyptologin

 Robert Friedman (* 1955), US-amerikanischer Mathematiker

 Rose Friedman (1911–2009), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Ross Friedman (* 1954), US-amerikanischer Gitarrist

S 
 Saul S. Friedman (1937–2013), amerikanischer Historiker
 Snooks Friedman (1906–1993), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Bandleader
 Stephen J. Friedman (1937–1996), US-amerikanischer Filmproduzent
 Steve Friedman († 2009), US-amerikanischer Filmkritiker
 Sy Friedman (* 1953), österreichisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Sydney Murray Friedman (* 1916), kanadischer Mediziner

T 
 Thomas L. Friedman (* 1953), US-amerikanischer Journalist

 Tuviah Friedman (1922–2011), israelischer Autor und „Nazijäger“

V 
 Vivi Friedman (1967–2012), finnische Regisseurin

W 
 Walter A. Friedman (* 1962), US-amerikanischer Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Wirtschaftshistoriker und Autor
 William Friedman (1891–1969), russisch-US-amerikanischer Kryptologe

Y 
 Yona Friedman (1923–2019), französischer Bildhauer und Maler

Z 
 Zeev Friedman (1944–1972), israelischer Gewichtheber, der beim Olympia-Attentat starb

Siehe auch 
 Friedman-Test
 Friedmann
 Fridman
 Freedman

Familienname
Englischer Personenname